Suicide Squad är ett superskurksteam, skapat av DC Comics. Suicide Squad kan syfta på:

 Suicide Squad (film) – en amerikansk superhjältefilm från 2016 i regi av David Ayer
 The Suicide Squad (film) – en amerikansk superhjältefilm från 2021 i regi av James Gunn